Cinciarini ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Cinciarini (* 1986), italienischer Basketballspieler
 Daniele Cinciarini (* 1983), italienischer Basketballspieler